Fülöp Áron (1861-1920) költő.
 Fülöp Áron (?) színész, szinkronszínész.